Le terme saint-pierre ou Zée est un nom vernaculaire qui peut désigner en français trois espèces différentes de poissons appartenant à l'ordre des Zéiformes.

Liste des espèces nommées « saint-pierre » 

 Saint-pierre — Zeus faber
 Saint-pierre — Neocyttus rhomboidalis
 Saint-pierre de Nouvelle-Zélande — Pseudocyttus maculatus

Poisson (nom vernaculaire)
Zeidae
Nom de poisson ambigu